Тюле́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 165 км на південь від Ліона, 75 км на південь від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 795 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1835,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сайт мерії
 Тюлетт на сайті французького Національного інституту географії
 Тюлетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюлетт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюлетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюлетт на сайті Mapquest
 сайт Туристичне бюро

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром